Ел Фило има више значења:

 Ел Фило, Ранчо Сандовал (Атојак де Алварез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Фило (Текуала), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Фило (Ла Јеска), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Фило (Сико), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику